Jevrić (eingedeutscht auch Jevric) ist der Familienname folgender Personen:

 Ardian Jevric (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Dragoslav Jevrić (* 1974), montenegrinischer Fußballspieler
 Ekrem Jevrić (1961–2016), montenegrinischer Sänger
 Olga Jevrić (1922–2014), jugoslawische Bildhauerin